Jean Petit peut désigner :
 Jean Petit (v. 1360-1411), théologien de l'Université de Paris qui justifia l'assassinat du duc d'Orléans en 1407 ;
 Jean Petit, chirurgien et meneur d'une jacquerie du  et dont le supplice aurait pu inspirer la chanson Jean Petit qui danse ;
 Jean Petit (1819-1903), statuaire bisontin ;
 Jean Petit (1914-1944), footballeur belge ;
 Jean Petit (1949-), footballeur français.